UDP peut faire référence, par ordre alphabétique à :
 Ulster Democratic Party, un ancien petit parti politique loyaliste d'Irlande du Nord ayant participé à l'accord du Vendredi saint ;
 Union de prières, une formule de salutation chrétienne ;
 Union démocratique populaire, un parti politique portugais participant aux élections présidentielles ;
 Union pour la démocratie populaire, un ancien parti politique sénégalais ;
 United Democratic Party, un parti politique du Lesotho ;
 Uridine diphosphate, une forme du nucléoside l' uridine ;
 , une procédure de Usenet ;
 User Datagram Protocol, un protocole informatique ;
 Utilisation du domaine public ;
 Université des patients,  structure française de formation en santé et médecine.